Сеттимо-Роттаро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 515 человек (2008 г.), плотность населения составляет 86 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 10010. Телефонный код — 0125.

Покровителем населённого пункта считается святой San Bononio Abate.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20100527140507/http://www.intornoallago.it/portale/i-comuni-d/settimo-ro/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики